В данном списке перечислены футболисты бразильского Спортивного клуба «Интернасьонал» (Порту-Алегри), внёсшие наиболее значимый вклад в историю и достижения этого клуба.

Список был составлен в результате традиционного голосования, устраиваемого крупнейшим бразильским футбольным (и спортивным) журналом Placar с 1982 года раз в 12 лет. В голосовании принимают участие независимые респонденты — бывшие футболисты, представители прессы, спортивные функционеры. В 2006 году состоялось третье подобное голосование (после 1982 и 1994 годов) для самых популярных и титулованных бразильских клубов. Основная цель голосования — составить символическую сборную () из 11 игроков для каждой из команд, но, поскольку в ходе голосования со стороны респондентов указывалось множество десятков футболистов, для Placar стало возможным составить и более полный рейтинг — по количеству упоминаний того или иного игрока в анкетах.

В 2009 году «Интернасьонал» отмечал 100-летие основания клуба. В апреле к этому событию Placar выпустил специальный выпуск (№ 1329a), где в числе прочего был представлен полный список из ста игроков, упомянутых в голосовании 2006 года.

В список вошли игроки, сыгравшие важную роль в истории футбольной команды «Интернасьонал». В большинстве своём, они провели не менее ста матчей за клуб (включая выходы на замену). Тем не менее, в список были включены и те футболисты, которые провели меньше ста матчей, но всё равно внесли большой вклад в успехи команды.

Чтобы посмотреть список всех игроков «Интернасьонала» (вне зависимости от количества выступлений за первую команду), статьи о которых есть в Википедии, обратитесь к соответствующей категории. Посмотреть текущий состав можно в основной статье о клубе.

Игроки в данном списке отсортированы по месту, указанному в списке журнала Placar за 2006 год.

Список 
Расшифровка позиций

Другие признанные значимыми игроки 
Нижеуказанные футболисты отмечены на официальном сайте «Интернасьонала», а Роберто Фернандес — на крупнейшем сайте болельщиков клуба, но не попали в список Placar.
  Бибиано Понтес
  Андре Дёринг
  Милтон Вергара
  Роберто «Гато» Фернандес
  Флориндо
  Элтон Фенстерзайфер

Чемпионы мира, выступавшие за «Интер» 
  Бранко — чемпион мира 1994 года в 1995 году выступал в «Интере». На момент победы в ЧМ-1994 Бранко был игроком «Коринтианса». Воспитанник «Интера». В 1995 году провёл 15 матчей, забил 2 гола.
  Эду — чемпион мира 1970 года в 1977-78 годах выступал в «Интере». На момент победы в ЧМ-1970 Эду был игроком «Сантоса». Провёл 9 матчей, забил 2 гола.
  Хулио Хервасио Перес — чемпион мира 1950 года в составе сборной Уругвая. В 1957 году выступал в «Интере». На момент победы в ЧМ-1950 Перес был игроком «Насьоналя».
  Марсио Сантос — чемпион мира 1994 года в 1990-91 годах выступал в «Интере». На момент победы в ЧМ-1994 Марсио Сантос был игроком «Бордо». Провёл за «Интер» 23 матча, забил 2 гола.

Примечания

Ссылки 
 
 

Интернасьонал
ФК «Интернасьонал»